Les seigneurs de Grancey apparaissent vers l'an mille, établis dans l'actuelle commune de Grancey-le-Château-Neuvelle (Côte-d'Or). Ils rayonnaient, au sein du Comté de Langres sur les vallées de la Tille, de l'Ource et de la Digeanne, et partagèrent très tôt leur vassalité entre l'évêque souverain de Langres et les ducs de Bourgogne.

Histoire 

La famille de Grancey donne naissance à une puissante lignée dont la branche aînée s'éteindra à la fin du . A Grancey, Ponce de Grancey fait construire en 1192 un château fort, rebâtit depuis.

Par héritages successifs la seigneurie passera alors dans les familles de Châteauvillain, la Baume de Montrevel, Hautemer de Fervaques (cf. le maréchal Guillaume), Rouxel de Médavy (cf. le maréchal Jacques et Louis-François), Aubert de Tourny (cf. Louis-Urbain), et enfin en 1789 à Adrien de Mandat. Aujourd'hui le château appartient à Jacques de Mandat de Grancey.

La seigneurie de Grancey compte parmi ses membres, entre autres :

Willencus de Grancey, né vers 995 ;
Renaud I de Grancey, né vers 1060 connétable de Bourgogne ;
Renaud II de Grancey, né vers 1085, mort après 1142 ;
Eudes  de Grancey, né vers 1110, mort vers 1197 à Bure-les-Templiers ;
Renaud III de Grancey, né vers 1135, mort en 1189 à Saint-Jean-d'Acre ;
Ponce de Grancey, né vers 1150, mort en 1219 à Damiette en Égypte, connétable de Bourgogne ;
Eudes II de Grancey, mort après 1218 ;
Eudes III de Grancey, mort avant 1244, seigneur de Larrey dont il a fait construire le château.
Alix de Grancey (ca.1275-1320)

Notes et références

Bibliographie 
 G. G. Laplumardie, Famille de M. le comte de Grancey,  Paris, 1858. 
 Guyon des Diguères, Victor, Familles illustres de Normandie : étude historique et généalogique sur les Rouxel de Médavy-Grancey dans les armées, à la cour et dans l'Église, Paris, Dumoulin, 1870.

Liens externes 
  « Burgundy duchy, Nobility »,

Références

Voir aussi 
Armorial des familles de Bourgogne

Famille noble française
Grancey
Maison de Grancey